Cohesió intermolecular, forces que es produeixen quan els àtoms poden formar una unitat estable anomenada molècula mitjançant electrons.
 Cohesió (informàtica), mesura métrica de l'aplicació dels principis de l'encapsulació de dades i ocultació d'informació.
 Cohesió del terreny, qualitat per la qual les partícules del terreny per mantenir-se unides en virtut de forces internes.
 Cohesió social, nexes o lligams que uneixen a les persones en la societat, particularment en el context de la diversitat cultural.
 Cohesió estructural, concepció sociològica de cohesió en grups socials.
 Cohesió lingüística, propietat d'un text que assegura la coherència d'un discurs i estructura el text.